Джодхпур:

 Джодхпур — город в штате Раджастхан, Индия.
  Джодхпур — округ в штате Раджастхан, Индия.